Tsararano – comune del Madagascar nel distretto di Maevatanana
Tsararano – comune del Madagascar nel distretto di Marovoay
Tsararano – località del comune di Dembéni, a Mayotte